

Toponymes 
Takayama est un nom de lieu notamment porté au Japon par :

Takayama, ville de la préfecture de Gifu ;
Takayama, village de la préfecture de Gunma ;
Takayama, village de la préfecture de Nagano.

Patronymes 
Takayama est un patronyme porté par :
 Chogyū Takayama (1871-1902), écrivain et critique littéraire japonais ;
 Héctor Takayama (né en 1972), footballeur péruvien d'origine japonaise.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme